Stepan (Степан) - ukraińskie imię męskie
 Stepan (kot)